Гей-Люссак (кратер) — кратер на Місяці
 Жозеф Луї Гей-Люссак (  —  ) — французький хімік і фізик.
 11969 Гей-Люссак (11969 Gay-Lussac) — астероїд головного поясу, відкритий 10 серпня 1994 року.